Mario Brunetta (né le  à Québec au Canada) est un joueur professionnel  italo-canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de gardien de but.

Biographie 
Mario Brunetta joue sa première année junior chez lui, pour les Remparts de Québec. Repêché par les Nordiques de Québec en juin 1985, il passe ensuite deux saisons avec le Titan de Laval avant d’entreprendre sa carrière professionnelle avec le grand club. Il participe à 29 matchs lors de sa première saison en 1987 avec les Nordiques. Mais les campagnes suivantes sont difficiles. Alors que son club est sur le déclin, il doit lutter pour son poste avec d’autres prospects de l’organisation (Ron Tugnutt, Scott Gordon, Stéphane Fiset). Il fait la navette entre Québec, Fredericton et Halifax, puis au printemps 1990, il choisit d’aller jouer en Europe. Pendant la décennie suivante, il joue en Italie, en Allemagne et en Suède. Ses origines italiennes lui permettent également de participer à trois championnats du monde de hockey et aux Jeux olympiques d’hiver de Nagano en 1998 avec l’équipe d'Italie. Il revient dans la région de Québec où il joue pour les As de Québec et les Canonniers de Lévis en hockey senior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1982-1983 || Gouverneurs de Sainte-Foy || QAAA || 22 || 17 || 4 || 1 ||  || 64 || 2,91 || 90,2 || 0 ||  || 5 || 4 || 1 || 312 || 19 || 3,65 ||  || 0 || 
|-
| 1983-1984 || Gouverneurs de Sainte-Foy || QAAA || 39 || 11 || 23 || 4 ||  || 162 || 4,48 ||  || 0 ||  || 11 || 8 || 3 || 720 || 45 || 3,75 ||  || 0 || 
|-
| 1984-1985 || Remparts de Québec || LHJMQ || 45 || 20 || 21 || 1 ||  || 192 || 5,11 || 85,7 || 0 || 16 || 2 || 0 || 2 || 120 || 13 || 6,5 ||  || 0 || 0
|-
| 1985-1986 || Titan de Laval || LHJMQ || 63 || 30 || 25 || 1 ||  || 279 || 4,95 || 86,1 || 0 || 34 || 14 || 9 || 5 || 834 || 60 || 4,32 ||  || 0 || 8
|-
| 1986-1987 || Titan de Laval || LHJMQ || 59 || 27 || 25 || 4 ||  || 261 || 4,51 || 85,7 || 1 || 23 || 14 || 8 || 6 || 820 || 63 || 4,61 ||  || 0 || 14
|-
| 1987-1988 || Nordiques de Québec || LNH || 29 || 10 || 12 || 1 ||  || 96 || 3,73 || 87,6 || 0 || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 || Express de Fredericton || LAH || 5 || 4 || 1 || 0 || 300 || 24 || 4,8 || 84,9 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Nordiques de Québec || LNH || 5 || 1 || 3 || 0 || 226 || 19 || 5,04 || 83,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Citadels d'Halifax || LAH || 36 || 14 || 14 || 5 ||  || 124 || 3,92 || 87,8 || 0 || 14 || 3 || 0 || 2 || 142 || 12 || 5,07 ||  || 0 || 0
|-
| 1989-1990 || Nordiques de Québec || LNH || 6 || 1 || 2 || 0 || 191 || 13 || 4,08 || 86,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Citadels d’Halifax || LAH || 24 || 8 || 14 || 2 ||  || 99 || 4,11 || 86,9 || 0 || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || HC Asiago || Serie A || 42 ||  ||  ||  ||  || 160 || 3,92 ||  || 3 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || HC Asiago || Serie A || 29 ||  ||  ||  ||  || 116 || 3,98 ||  || 1 || 14 || 11 ||  ||  || 668 || 43 || 3,86 ||  || 1 || 
|-
| 1992-1993 || HC Asiago || Serie A || 22 ||  ||  ||  ||  || 94 || 4,27 ||  ||  || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || HC Devils Milano || Serie A || 12 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,13 ||  ||  || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || HC Devils Milano || Serie A || 30 ||  ||  ||  ||  ||  || 4,21 || 87,2 ||  || 10 || 2 ||  ||  ||  ||  || 4,2 || 87,3 ||  || 
|-
| 1995-1996 || HC Varèse || Serie A || 18 ||  ||  ||  ||  || 69 || 2,55 || 91,4 ||  ||  || 8 ||  ||  ||  ||  || 2,66 || 90,8 ||  || 
|-
| 1996-1997 || Eisbären Berlin || DEL || 46 ||  ||  ||  ||  || 144 || 3,17 || 88,2 || 0 || 8 || 8 ||  ||  || 493 || 24 || 2,92 || 89,1 || 1 || 
|-
| 1997-1998 || Eisbären Berlin || DEL || 41 ||  ||  ||  ||  || 101 || 2,62 || 90,6 || 2 || 2 || 10 || 7 || 3 || 607 || 29 || 3 ||  || 1 || 
|-
| 1998-1999 || Eisbären Berlin || DEL || 25 ||  ||  ||  ||  || 77 || 3,56 || 88,6 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Frölunda HC || Elitserien || 28 ||  ||  ||  ||  || 71 || 2,63 || 90,4 || 3 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || ERC Ingolstadt || 2. bundesliga || 42 ||  ||  ||  ||  || 71 || 1,99 ||  || 6 || 41 || 12 ||  ||  || 720 || 16 || 1,33 ||  || 4 || 
|-
| 2001-2002 || ERC Ingolstadt || 2. bundesliga || 47 ||  ||  ||  ||  || 82 || 1,69 ||  || 1 || 0 || 11 ||  ||  || 691 || 17 || 1,48 ||  || 0 || 0
|-
| 2002-2003 || As de Québec || LHSPQ || 10 ||  ||  ||  ||  ||  || 4,53 || 89,1 ||  || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Canonniers de Lévis ||  || 7 ||  ||  ||  ||  ||  || 4,51 || 85,7 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -

En équipe nationale 

| 1995 ||  || Championnat du monde || 4 || 1 || 2 || 1 || 167 || 13 || 4,33 || 89,9 || 0 || || Quart de finale
|-
| 1998 ||  Italie || Jeux olympiques || 1 || 0 || 1 || 0 || 23 || 4 || 10,17 || 50 || 0 || || 
|-
| 1998 ||  Italie || Championnat du monde || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 5 || 5 || 86,8 || 0 || || 
|-
| 2002 ||  Italie || Championnat du monde || 3 ||  ||  ||  || 100 || 9 || 5,4 || 83,6 || 0 || ||

Références 

Naissance en janvier 1967
Naissance à Québec
Joueur international italien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Joueur des Remparts de Québec
Joueur du Titan de Laval
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur de l'Express de Fredericton
Joueur des Citadels de Halifax
Joueur de l'AS Asiago
Joueur du HC Varèse
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur québécois de hockey sur glace